Samuel Morse - inventor do telégrafo;
Código Morse - código de representação do alfabeto através de impulsos sonoros;
Steve Morse - guitarrista americano;
Neal Morse, tecladista americano.

Localidades
Morse (Luisiana)
Morse (Texas)